El término ataraxia puede referirse a:

La definición ataraxia de connotación filosófica.
El grupo italiano Ataraxia de música gótica darkwave y medieval.
El cómic manga Ataraxia de Manu López.
La primera canción del álbum Dread Covenant  de la banda chilena de hard rock Dr. Vena